Chan Hao-ching e Latisha Chan erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte in semifinale.

In finale Shūko Aoyama / Ena Shibahara hanno sconfitto Nicole Melichar / Demi Schuurs con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (finale)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (campionesse)

  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinale)

Wildcard 

  Harriet Dart /  Heather Watson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley International 2021